Jakubow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Jurjewitsch Jakubow (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Rawil Amirowitsch Jakubow (* 1970), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Jakupow
 Jakubov
 Jakubowski